Шабельник — фамилия:
 Шабельник, Алексей Ефимович (род. 1927) — Герой Социалистического Труда.
 Шабельник, Виктор Иванович (1924—1995) — командир сабельного взвода 50-го гвардейского кавалерийского полка, гвардии лейтенант.
 Шабельник, Евгений Семёнович (1941—2001) — советский художник, карикатурист и иллюстратор.

См. также 
 Шабельники
 Шабельников